

Persone 
 Adamo Tadolini (1788-1868), scultore italiano
 Eugenia Tadolini (1808-1872), soprano italiano
 Giulio Tadolini (1849-1918), scultore italiano
 Scipione Tadolini (1822-1893), scultore italiano

Pagine correlate 
 Tadini